Hausen puede hacer referencia a:
Hausen, una comuna de Suiza, en el cantón de Argovia.
Hausen am Albis, una comuna de Suiza en el cantón de Zúrich.
Hausen, un municipio alemán de Baviera.
Hausen, un municipio alemán de Renania-Palatinado
Hausen, un municipio alemán de Turingia.